Тральщики проекта 266М «Аквамарин-М», по классификации НАТО — Natya class minesweeper — серия советских тральщиков, состоявших на вооружении ВМС нескольких стран. Модификация тральщиков проекта 266, разработанная спустя два года после создания предшественников. От предшественников тральщики отличаются более совершенным оборудованием по поиску и уничтожению мин, а также пониженным акустическим полем.

Основные боевые качества

Защита 
Корпус изготовлен из маломагнитной стали и лёгких сплавов, а его детали защищены специальным диэлектрическим покрытием. Также установлены на специальных амортизаторах звукоизлучающие механизмы, фундаменты оклеены демпфирующим резиновым покрытием, а трубопроводы имеют гибкие вставки. Само судно также оснащено противоатомной и противохимической защитой, а на нём присутствует система кондиционирования жилых помещений.

Двигатели 
Энергоустановка имеет эшелонное построение. В состав энергоустановки входят два лёгких быстроходных дизеля М503Б-3 производства ПАО "Звезда", оснащённых пневматической дистанционной системой управления "Дельфин", двумя дизель-генераторами ДГРА-200/1500 по 200 кВт и одним дизель-генератором ДГРА-100/1500 100 кВт. На всех двигателях корабля находятся обмотки размагничивающего устройства для уменьшения магнитных девиаций корабля. Палубные механизмы оснащены гидроприводами. Мореходность корабля не ограничена, применение оружия возможно при волнении до 4 баллов. Устройство слипа в кормовой части механизировало постановку и выборку тралов, и в целях снижения акустического поля корабля его главные двигатели были установлены на вибродемпфирующих продольных балках, а гребные винты большого диаметра с малошумными лопастями размещены в шумопонижающих насадках.

Вооружение 
Работа основных систем и технических средств автоматизирована. Тральщики оснащены глубоководным тралом с новой аппаратурой управления, тралом для уничтожения активных мин, трёхканальным широкополосным буксируемым телевизионным и комплексным искателями-уничтожителями мин, а также более совершенной гидроакустической системой «Мезень», обеспечивающей обнаружение донных мин. В оборудование также входит размагничивающее устройство с общекорабельными и местными обмотками и автоматическим управлением, которое компенсирует поля корабля, крупных механизмов и вихревых токов в корпусе при качке.

Для защиты от кораблей противника на тральщики ставились автоматические орудия АК-230М и 2М-3М, а также пулемёты ДШК. Для противовоздушной обороны поставлялись ПЗРК типа «Стрела-3» и «Игла» с соответствующими ракетами, что привело к увеличению длины и полного водоизмещения модернизированного корабля. Для обнаружения плавающих мин в дневное и ночное время имеется специальная электронно-оптическая аппаратура.

Проектирование, постройка и развитие проекта 
Морской тральщик проекта 266М спроектирован в 1965 году Западным ПКБ под руководством Т.А. Походуна и Н.П. Пегова. Проект разрабатывался с учетом опыта эксплуатации морских тральщиков проекта 266. Головной корабль «Семён Рошаль» заложен в 1967 году и вступил в строй в 1970 году. До 1978 года построен 31 корабль; все они включены в состав ВМФ СССР с переходом в состав ВМФ России (27 единиц) и ВМС Украины (2 единицы). В 1974 году  Западным ПКБ под руководством Н.П. Пегова и Ш.А. Мустафина разработан модифицированный проект 266МЭ, характеристики которого привлекли внимание ряда зарубежных заказчиков, приобретавших корабли с модификациями под региональные условия эксплуатации. Тральщики находились в составах ВМС Сирии, Йемена, Ливии и Индии.

Боевое применение 
 в период до 1990 г. тральщики Северного, Балтийского и Черноморского флотов осуществляли охрану советских рыболовных судов в районе рыбного промысла Западная Сахара от нападений катеров ВМФ Марокко.
Тральщик «Ковровец» в 2016 году принимал участие в военной операции России в Сирии, где осуществлял траление акватории Сирии.

Примечания

Ссылки 
 Морские тральщики проекта 266М на сайте «Оружие России»
 

Тральщики СССР